Maraton mężczyzn podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie rozegrano 12 sierpnia o godzinie 11:00 czasu miejscowego (12:00 czasu polskiego) na ulicach Londynu. Wystartowało 105 zawodników, z których do mety dobiegło 85. Zwycięzcą został Ugandyjczyk Stephen Kiprotich. Polak Henryk Szost okazał się najlepszy z Europejczyków (zajął 9. miejsce).

Rekordy

Wyniki

Bibliografia 
 Oficjalny portal Igrzysk - maraton mężczyzn [dostęp 2014-07-19]

Maraton mężczyzn